Homer je lahko:
 Homer, starogrški pisatelj/pesnik
 Homer, Lokve (Hrvaška)